Atentado de Kabul puede hacer referencia a distintos atentados terroristas producidos en Kabul, Afganistán:

 Atentado del Hotel Serena de Kabul de 2008, atentado al gimnasio del Hotel Serena de Kabul.
 Atentado del Hotel Serena de Kabul de 2014, atentado al restaurante del Hotel Serena de Kabul.
 Atentado a la embajada de España en Kabul de 2015, ataque suicida organizado por talibanes en la embajada de España en Kabul.
 Atentado de Kabul de febrero de 2016, atentado suicida con bomba.
 Atentado en Kabul de julio de 2016, ataque suicida en Kabul en julio de 2016.
 Atentado en Kabul de mayo de 2017, ataque producido por coche bomba en la embajada de Alemania en Kabul.
 Atentado en Kabul de junio de 2017, ataque suicida en Kabul en junio de 2017.
 Atentado en Kabul de agosto de 2019, ataque suicida en Kabul en agosto de 2019.